Анатолий Ворона:
 Ворона, Анатолий Анатольевич (род. 1980) — украинский футболист.
 Ворона, Анатолий Григорьевич (род. 1950) — российский художник-график, мастер декоративно-прикладного искусства.